Muldoon – miasto w USA

Osoby o tym nazwisku:
 John Muldoon − amerykański rugbysta, olimpijczyk
 Patrick Muldoon − amerykański aktor telewizyjny i filmowy, model
 Paul Muldoon − północnoirlandzki poeta
 Robert Muldoon − nowozelandzki polityk, premier
 Sylvan Muldoon − amerykański pisarz
 Thomas Muldoon − rzymskokatolicki duchowny